Amerikai Egyesült Államok
Gatesville (Észak-Karolina)
Gatesville (Indiana)
Gatesville (Texas)